Список заслуженных деятелей кино, а также персонажи из фильмов и мультфильмов, чьи звёзды находятся на голливудской «Аллее славы».



Список

A

Б

В

Г

Д

Ж — Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц — Ч

Ш

Э — Я

См. также 
 Список лауреатов за вклад в индустрию звукозаписи
 Список лауреатов за вклад в развитие театра
 Список лауреатов за вклад в развитие телевидения
 Список лауреатов за вклад в индустрию радио
 Список вымышленных персонажей, удостоенных звезды на Голливудской «Аллее славы» — 13 персонажей, получивших звезду «за вклад в киноиндустрию»

Ссылки 
 Полный список имён
 Официальный сайт
 Аллея славы на Google maps